Сент-Мор-де-Турен — м'який французький сир з козиного молока.

 Ален Турен (* 1925) — французький соціолог, критик класичної соціології.
 Пер Турен (1885—1962) — шведський фігурист, який змагався в одиночному та парному фігурному катанні. Чемпіон Європи 1911 року.

Бюей-ан-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Енгранд-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Курсель-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Ла-Круа-ан-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Ліньєр-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Мазьєр-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Монтрей-ан-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Нуаян-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Озуе-ан-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Рузьє-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Сент-Мор-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Сівре-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Сувіньї-де-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Шиссе-ан-Турен — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.